Bija – fiume russo
 Bīja – concetto dell'induismo e del buddhismo
 Bija – militare e criminale libico
 Bija – antico Stato indiano (XVIII secolo-1947)
 Bija – villaggio dell'India, nello Stato del Punjab